Драгојешти има више значења:

 Драгојешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Драгојешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Драгојешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији